Carl Auböck ist der Name folgender Personen:

* Carl Auböck (Maler) (Carl Auböck senior; 1900–1957), österreichischer Maler und Designer
 Carl Auböck (Architekt) (1924–1993), österreichischer Architekt und Designer